Ла Илама има више значења:

 Ла Илама (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Илама (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Илама (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику